

Culture et société 
 L'établissement Gerson est un établissement scolaire catholique privé (école, collège, lycée) situé à Paris, dans le .

Anthroponyme 
Le nom ou le prénom Gerson vient de l'hébreu  / ger sham (« l'étranger »), via Guershôn (le premier fils de Lévi selon l'Exode) ou Gershom (fils aîné de Moïse et de Séphora).

Prénom 
 
 Gérson de Oliveira Nunes, connu sous le nom de Gérson (1941-), footballeur international brésilien.
 Gerson (1975-), footballeur international cap-verdien.
 Gerson Santos da Silva, connu sous le nom de Gerson (1997-), footballeur international brésilien.

Patronyme 

 Betty Lou Gerson (1914-1999), une actrice américaine ;
 Daniel Gerson (1966-2016), un scénariste américain ;
 Elihu M. Gerson, un sociologue américain de la fin du  ;
 Georg Gerson (1790-1825), un banquier danois et compositeur ;
 Jack Gerson (1928-2012), un écrivain et scénariste écossais ;
 Jean de Gerson (1363-1429), un théologien, prédicateur, philosophe, enseignant et homme politique français ;
 Lars Gerson (1990-), un footballeur luxembourgeois ;
 Max Gerson (1881-1959), un médecin américain d'origine allemande ;
 Nuno Cadete Gerson (1980-), un footballeur angolais ;
 Victor Gerson (1896-1983), chef de la ligne d'évasion VIC du SOE, pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Wojciech Gerson (1831-1901), un peintre polonais.

Toponyme 

 le Gerson, un ruisseau français du département des Deux-Sèvres, affluent du Thouet ;
 Gerson, un ancien village du pays de Reims, détruit lors de la Fronde, et village natal de Jean de Gerson ;
 la place Gerson, à Lyon.